Igreja Matriz de Santo Antônio (Americana) - no Brasil
Igreja Matriz de Santo Antônio (Paratinga) - no Brasil
Igreja Matriz de Santo Antônio (Santo Antônio do Rio Abaixo) - no Brasil
Igreja Matriz de Santo Antônio (Tiradentes) - no Brasil
Igreja Matriz de Santo Antônio de Ouro Branco - no Brasil
Igreja Matriz de Santo Antônio do Rio Abaixo - no Brasil